Roberts steht für:

 Roberts, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Markenname der Roberts Motor Manufacturing Company
 Roberts-Radio, britischer Audiotechnikhersteller
 Roberts (Mondkrater)
 (3428) Roberts, ein Asteroid

Geographische Objekte:
 Roberts Butte, Zeugenberg im Viktorialand, Antarktika
 Roberts Cirque, Bergkessel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Roberts Inlet, Bucht von Berkner Island, Weddell-Meer, Antarktis
 Roberts-Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Robertskollen, Hügel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Roberts-Massiv, Bergmassiv in der Ross Dependency, Antarktika
 Roberts Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Roberts-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Nordosten der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Roberts Pike, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Roberts Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kap Roberts, Kap an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Mount Roberts, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roberts (Alabama)
 Roberts (Idaho)
 Roberts (Illinois)
 Roberts (Indiana)
 Roberts (Iowa)
 Roberts (Maine)
 Roberts (Maryland)
 Roberts (Mississippi)
 Roberts (Montana)
 Roberts (Ohio)
 Roberts (Oregon)
 Roberts (Pennsylvania)
 Roberts (Tennessee)
 Roberts (West Virginia)
 Roberts (Wisconsin)
 Roberts Hill, New York
 Roberts Landing, Michigan
 Roberts Mill, Virginia

Siehe auch:
 Robarts
 Roberts-Algorithmus
 Roberts County, US-Verwaltungseinheiten
 Roberts-Operator
 Roberts-Syndrom